Salas puede referirse a:

Antroponimia 
 Salas, apellido.

Personas 
  Mariano Salas, militar.
  Henrique Salas Feo, empresario y político.
  Henrique Salas Römer, empresario y político.
  Julio César Salas, etnólogo y lingüista.
  Manuel de Salas, aristócrata, educador y patriota.
  José Hipólito Salas y Toro, eclesiástico, teólogo e intelectual.
  Marcelo Salas, exfutbolista y goleador de la selección de fútbol de Chile.
  Álvaro Salas, humorista, presentador de televisión y músico.
  José Rafael Salas Errázuriz, empresario y político conservador.
  Ricardo Salas Edwards, abogado y político conservador.
  Marcela Paz (seudónimo de Ester Huneeus Salas de Claro), escritora.
  Ignacio Errázuriz Salas, abogado y político.
  Santiago Pérez Salas, político.
  Martín Larraín Salas, político y aristócrata.
  Joaquín Larraín y Salas, presbítero mercedario y político.
  Gustavo Vicuña Salas, ingeniero, empresario y dirigente gremial.
  Eugenio Pereira Salas, historiador.
  , cineasta.

Arte

Arquitectura 
 Edificio Salas, inmueble de la ciudad de Temuco, Chile.

Toponimia 
 Salas, lugar de la parroquia de Campomanes, concejo de Lena, Asturias.
 Salas, localidad y concejo del Principado de Asturias.
 Salas Altas, localidad y municipio de la provincia de Huesca.
 Salas Bajas, localidad y municipio de la provincia de Huesca.
 Salas de Bureba, localidad y municipio de la provincia de Burgos.
 Salas de la Ribera, localidad del municipio de Puente de Domingo Flórez, en la provincia de León.
 Salas de los Barrios, localidad del municipio de Ponferrada, en la provincia de León.
 Salas de los Infantes, localidad y municipio de la provincia de Burgos.
 Salàs de Pallars, localidad y municipio de la provincia de Lérida.
 Las Salas, localidad del municipio de Crémenes, en la provincia de León.
 Salas-Contraviesa, localidad del municipio de Torvizcón, en la provincia de Granada.
Salas, localidad peruana capital del distrito homónimo en la provincia de Lambayeque.

Otros usos 
 Salas Superiores de Justicia en el Perú, segundo nivel jerárquico del poder judicial en Perú.
 Salas de cine, espacios acondicionados para la exhibición de películas.
 Salas de consumo de drogas,  instalaciones con supervisión profesional para el consumo de drogas en condiciones seguras e higiénicas.